Кривоше́ева — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители  
 Кривошеева, Ефимия Петровна (1867—1936) — мордовская советская писательница, народная сказительница.
 Кривошеева, Ольга Юрьевна (род. 1961) — советская волейболистка.